Georgijevka kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Georgijevka, Zjambyl, 
 Georgijevka, Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar